Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des trois lettres A, D et C.

Acteur / Actrice 

 Alycia Debnam-Carey, actrice australienne

Militaire 
 Air Defense Command, un ancien commandement de l'United States Air Force
 adjudant-chef, un grade militaire
 Un AdC - Aide de camp, fonction honoraire militaire.

Aviation 
 , un calculateur de bord qui, à partir des données de pression dynamique et statique et de température détectées par le tube Pitot, calcule l'altitude réelle, la vitesse affichée et la vitesse réelle par rapport à l'air et la température de l'air

Astronomie 

Atmospheric  Dispersion Corrector (en), un correcteur de dispersion atmosphérique qui permet de corriger les images des aberrations chromatiques induites par l'atmosphère. Il est particulièrement utile pour l'observation ou la photographie des planètes lorsqu'elles sont basses sur l'horizon (20 à 40 degrés)

Ferroviaire 
Agent de conduite (ADC), autrement dit, conducteur. Abréviation utilisée à la SNCF.

Géographie 
 Agglomération du Choletais (AdC), une intercommunalité française du département de Maine-et-Loire situé autour de la ville de Cholet

Électronique 
 Analog to Digital Converter ou Convertisseur analogique-numérique. Voir Convertisseur analogique-numérique

Administration 
 
Assemblée des chaires du Conservatoire national des arts et métiers

Associations

Médicament
 Antibody-drug conjugate

Informatique 
 Apple Display Connector, un connecteur informatique utilisé entre 2000 et 2005 par les ordinateurs Apple
 Application delivery controller, un contrôleur de livraison d'applications, un dispositif de réseau informatique dans un datacenter